Хадеев — русская фамилия. Известные носители:
Хадеев, Александр Александрович (1894-1957) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.
Хадеев, Ким Иванович (1929-2001) — белорусский философ, культуролог.